Ragnhild Alexandra Lorentzen, princesa Norveške, * 9. junij 1930, Oslo, Norveška, † 16. september 2012, Rio de Janeiro, Brazilija.

Ragnhild je bila najstarejši otrok kralja Olafa V. Norveškega in princese Marte Švedske. Z rojstvom je bila princesa Norveške in članica rodbine Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Bila je starejša sestra kralja Haralda V. Norveškega in princese Astrid Norveške.

Bila je pra-pravnukinja kraljice Viktorije Združenega kraljestva in tako tudi sestrična v drugem kolenu kraljice Elizabete II.. V času svoje smrti je bila 77. v vrsti na britanski prestol. Njena teta po materni strani je bila kraljica Astrid Belgijska, kar je princeso Ragnhild naredilo sestrično v prvem kolenu z Baudouinom I. Belgikskim in njegovim bratom (ter naslednikom) Albertom II. Belgijskim.

Življenjepis

Zgodnje življenje
Princesa Ragnhild je bila prva norveška princesa po 629. letih rojena na norveških tleh. Odrasla je v Kraljevi rezidenci v Skaugumu blizu Askerja, zahodno od Osla. Princesa je bila krščena 27. junija 1930 v Kraljevi kapeli in njeni botri so bili: kralj Norveške (njen stari oče), kraljica Norveške (njena stara mati), vojvoda Västergötlandski (njen stari oče), vojvodinja Västergötlandska (njena stara mati), kralj Švedske (njen prastric), princesa Viktorija Britanska (njena prateta), princesa Margareta Danska (njena teta) in vojvoda Yorški. Med drugo svetovno vojno je princesa s svojo družino leta 1940 po nemški invaziji pobegnila iz Norveške in vojni čas je preživela s svojo materjo in sorojencema v Washingtonu, D.C.. Pred rojstvom njenega mlajšega brata je bilo predvidevano, da bi ona v odsotnosti moškega dediča postala kraljica Norveške, čeprav bi to potrebovalo ustavno spremembo, saj ženske v tistem času niso mogle naslediti prestola.

Odprla je Zimske olimpijske igre 1952 v Oslu, saj sta se takrat njen oče in stari oče udeležila pogreba kralja Jurija VI..

Poroka in družina
Princesa Ragnhild se je 15. maja 1953 v Askerju poročila z Erlingom Lorentznom, norveški trgovalcem višjega razreda, po čimer je princesa naslovljena njena visokost princesa Ragnhild, gospa Lorentzen. Poroka princese s poslovnežem in vojaškim častnikom, ki je med vojno služil kot njen telesni stražar, je povzročila veliko kontroverznost, saj je bila prva norveška princesa, ki se ni poročila s plemičem. Kmalu po poroki para je bilo objavljeno, da norveška zastava ne bi več visela na princesin rojstni dan (9. junija).

Po poroki se je njen častni naslov spremenil iz kraljevska visokost v visokost in postala je znana kot princesa Ragnhild, ga. Lorentzen. Par se je preselil, originalno kot za začasno prebivališče, v Rio de Janeiro v Braziliji, kjer je njen mož imel bistven poslovni delež, vendar ko sta se sčasoma ustalila tam in ostala tem do njene smrti leta 2012. v Braziliji je njen mož ustanovil Aracruz Celulose.

Princesa je imela tri otroke:
 Haakon Lorentzen, rojen 23. avgusta 1954 v Oslu. Dne 14. aprila 1982 se je poročil z Martho Carvalho de Freitas (roj. 5. aprila 1958 v Riu de Janeiru), s katero ima tri otroke.
 Olav Alexander Lorentzen, rojen 11. julija 1985 v Riu de Janeiru
 Christian Frederik Lorentzen, rojen 23. maja 1988 v Riu de Janeiru
 Sophia Anne Lorentzen, rojena 28. junija 1994 v Riu de Janeiru
 Ingeborg Ribeiro (roj. Lorentzen), rojena 27. februarja 1957. Dne 4. junija 1982 se je v Braziliji poročila s Paulom Ribeirom, s katerim ima eno hčerko
 Victoria Ragna Lorentzen Ribeiro, rojena 19. decembra 1988 v Riu de Janeiru. S Felipom Sampaiom Falcãom se je poročila 9. avgusta 2014.
 Ragnhild Long (roj. Lorentzen), rojena 8. maja 1968. Dne 21. novembra se je poročila z ameriškim katolikom Aaronom Matthewom Longom, s katerim ima dve hčerki.
 Alexandra Long, rojena 14. decembra 2007
 Elizabeth Long, rojena marca 2011

Kraljevo življenje
Kot članica norveške kraljevske družine princesa Ragnhild ni izvajala nobenih uradnih državnih dolžnosti, vendar se je udeleževala družinskih dogodkov kot na primer kraljevih porok.

Princesa je bila konzervativna in je leta 2004 javno kritizirala nečaka in nečakinjo, princeso Märtha Louise in prestolonaslednika Haakona Magnusa, zaradi njune izbire zakonca.

Princesa Ragnhild je bila pokroviteljica norveške organizacije za gluhe in naglušne.

Več ladij, tudi MS Prinsesse Ragnhild, so bile poimenovane v njeno čast.

Smrt
Princesa Ragnhild je umrla 16. septembra 2012 na svojem domu v Riu de Janeiru po dobi bolezni v starosti 82 let.

Nazivi
 9. junij 1930 - 15. maj 1953: Njena kraljevska visokost princesa Ragnhild Norveška
 15. maj 1953 - 16. september 2012: Njena visokost princesa Ragnhild, ga. Lorentzen

Galerija

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Uradni življenjepis na uradni spletni stran norveške kraljevske hiše

Rojeni leta 1930
Umrli leta 2012
Norveške princese
Rodbina Glücksburg (Norveška)